Голландська операція (1940) — стратегічна наступальна операція збройних сил Німеччини проти голландських військ у ході Другої світової війни.
 Голландська повітряно-десантна операція (1944) — наймасштабніша повітряно-десантна операція військ союзників під час Другої Світової війни, яка була проведена у період з 17 вересня по 25 вересня 1944 на території Нідерландів.

Військові операції